Куэй () — округ в штате Нью-Мексико, США. Столица — Тукумкэри. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло 9041 человек. Округ был создан в 1903 году.

География 
Расположен в восточной части штата. По данным Бюро переписи населения США округ Куэй имеет общую площадь в 7464 квадратных километра, из которых 7444 кв. километра занимает земля и 19 кв. километра — вода.

Население 

В 2010 году на территории округа проживал 9041 человек (из них 49,3 % мужчин и 50,7 % женщин), насчитывалось 4072 домашних хозяйства и 2502 семьи. Расовый состав: белые — 86,1 %, афроамериканцы — 1,1 %, коренные американцы — 1,2 %, азиаты — 1,0 и представители двух и более рас — 3,4 %. 42,4 % населения были латиноамериканцами.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 21,8 % — жители младше 18 лет, 3,2 % — между 18 и 21 годами, 54,4 % — от 21 до 65 лет и 20,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 45,6 лет. На каждые 100 женщин в Диксоне приходилось 97,2 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 93,4 мужчин сопоставимого возраста.

Из 4072 домашних хозяйств 61,4 % представляли собой семьи: 43,5 % совместно проживающих супружеских пар (12,6 % с детьми младше 18 лет); 12,7 % — женщины, проживающие без мужей и 5,2 % — мужчины, проживающие без жён. 38,6 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,21 человека, а средний размер семьи — 2,79 человека. В одиночестве проживали 34,2 % населения, 15,5 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из 7058 трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу 2937 человек. При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 12,0 % от всего числа семей в Куэе и 17,1 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Округа Нью-Мексико